Australia
 Westbury  – località della Tasmania
 Regno Unito
 Westbury  – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Westbury  – parrocchia civile dello Shropshire
 Westbury  – cittadina del Wiltshire
 Westbury-on-Severn  – parrocchia civile del Gloucestershire
 Saint Kitts e Nevis
 Westbury  – villaggio della Parrocchia di Saint Thomas Lowland
 Stati Uniti d'America
 Westbury  – villaggio della Contea di Nassau, New York